Zakrzew – comune del Voivodato di Lublino
Zakrzew – comune del Voivodato della Masovia